Langsee heißen folgende geographische Objekte:

  Długochorzele, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1897 Dlugochorellen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, bis 1945 Langsee)

Seen:
 Langsee (Schleswig) bei Schleswig (Süderfahrenstedt), Schleswig-Holstein
 Langsee (Kosel) im Kreis Rendsburg, Schleswig-Holstein
 Langsee (Kiel) in Kiel, Schleswig-Holstein
 Langsee (Frankfurt) bei Frankfurt am Main
 Langsee (Mecklenburg) bei Krakow am See, Mecklenburg
 Langsee (Nürnberg) in Nürnberg
 Langsee (Felbertal), Karsee am Tauernbach im Felbertal bei Mittersill, Land Salzburg, Österreich
 Langsee (Vorarlberg), Vorarlberg, Österreich, speist die Litz 
 Langsee, einer der Spronser Seen in Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Langer See
 Langensee
 Längsee